Naplemente: a napnyugta alternatív elnevezése
 Naplemente (Sunset), 1988-ös amerikai film, rendezte Blake Edwards, főszereplő  Bruce Willis
 Naplemente (Sunset Song), 2015-ös brit–luxemburgi film, rendezte Terence Davies, főszereplő Ken Blackburn
 Naplemente / Régi csibészek, az Omega együttes 1969-es kislemeze

Hasonló
 Naplemente előtt (Der Herrscher), 1937-es német film, rendezte Veit Harlan, főszereplő Emil Jannings
 Naplemente előtt (Vor Sonnenuntergang), 1956-os német film, rendezte Gottfried Reinhardt, főszereplő Hans Albers
 Naplemente délben, 1980-as magyar film, rendezte Hintsch György, főszereplő Huszti Péter